Вайратер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вайратер, Тина (род. 1989) — лихтенштейнская горнолыжница, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года.
 Вайратер, Харти (род. 1958) — австрийский горнолыжник, специализировавшийся в скоростном спуске.